ТГАСА:

 Томская государственная архитектурно-строительная академия (ныне Томский государственный архитектурно-строительный университет)
 Тюменская государственная архитектурно-строительная академия